M14:

 M14 — американская винтовка.
 Mk 14 Enhanced Battle Rifle — американская марксманская винтовка.
 М-14 — советский авиационный поршневой двигатель.
 М-14 — советский 140-мм турбореактивный снаряд.
 M14 — американская противопехотная мина.
 M14 TH3 — зажигательная граната производства США.
 Шаровое скопление M14 — шаровое звёздное скопление в созвездии Змееносца.
 M14/41 — итальянский лёгкий танк времён Второй мировой войны.
 M-14 (клеточная линия) - клеточная линия меланомы.